Przewidywanie – może dotyczyć jednego z poniższych pojęć:
 prognozowanie
 rokowanie
 antycypacja
 planowanie
 ekstrapolacja

Zobacz też 
 futurologia
 prawdopodobieństwo
 prekognicja
 wróżenie